Kemijski su elementi tijekom povijesti bili postupno otkrivani, a neki su čovjeku bili poznati još od davnina.

Izvori
 Dr. Ljubiša Grlić, Mali kemijski leksikon, 2. izdanje, Naprijed, Zagreb, 1992., 
 Draginja Mrvoš-Sermek, Nikolina Ribarić, Kemija 8, 1. izdanje, Alfa, Zagreb, 2007., 
 Periodni sustav elemenata u slikama, Školska knjiga, Zagreb, 2004.